Deborah Rosan, actrice française ;
 Charles-Félix Parent de Rosan, philanthrope français, dont la rue Parent-de-Rosan porte le nom ;
 Ramire Rosan (1895-2004), combattant de la Première Guerre mondiale.